Bartolomeo Pacca – cardinale italiano
 Bartolomeo Pacca il Giovane – cardinale italiano
 Francesco Pacca – arcivescovo cattolico italiano